Нелсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нелсон, Грегори (род. 1988) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Нелсон, Рис (род. 1999) — английский футболист, нападающий. См. также 
 Нельсон